Immonen réfère notamment à  :

Patronyme 

 Jarkko Immonen joueur de hockey sur glace finlandais ; 
 Jyrki Immonen joueur de basket-ball finlandais ;
 Kathryn Immonen scénariste canadienne de comics ;
 Olli Immonen homme politique finlandais ;  
 Stuart Immonen dessinateur canadien de comics ;
 Waltteri Immonen joueur de hockey sur glace finlandais.